Berlancourt puede referirse a: 

 Berlancourt, comuna francesa situada en Aisne.
 Berlancourt, comuna francesa situada en Oise.